Rogers Cup 2015 (kobiety)
 Rogers Cup 2015 (mężczyźni)